Il doppio del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ota Fukárek e Jan Vacek che hanno battuto in finale Kornel Bardoczky e Gergely Kisgyorgy 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (finale)
 Paul Capdeville /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)

 Ota Fukárek /  Jan Vacek (Campioni)
 Philipp Petzschner /  Lars Übel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2004